MTÜ SK FC Levadia Tallinn este o echipă de fotbal din Tallinn, Estonia. Clubul a fost înființat în anul 1998, sub numele Levadia Maardu. În 1999 a fuzionat cu echipa Tallinna Sadam și a avut succes încă din primii ani, în sezonul de debut în primul eșalon, în 1999, câștigând patru trofee: Cupa Ligii, campionatul, Cupa Estoniei și Supercupa Estoniei.

Titluri 
 Meistriliiga: (10) 
1999, 2000, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2013, 2017, 2021

 Cupa Estoniei: (7)
1999, 2000, 2004, 2005, 2007, 2010, 2021

 SuperCupa Estoniei: (4)
1999, 2000, 2001, 2010

FC Levadia în fotbalul estonian

Rezultatele clubului în competițiile UEFA 
Din 7 august, 2009:

* Victoria acordată echipei Levadia deoarece echipa Leiria a folosit un jucător suspendat.1Q – Prima rundă de calificări; 2Q – A doua rundă de calificări; 3Q – A treia rundă de calificări; PO – Play-off; 1R – Prima rundă ; 2R – A doua rundă

Jucători notabili

Note

Legături externe 
    Site-ul oficial al echipei de fotbal FC Levadia.
 FC Levadia's pe uefa.com
 uefa.com: Levadia în Europa

Fondări în 1998
L